

Geografia
 Fletcher – città statunitense della Contea di Henderson, Carolina del Nord
 Fletcher – villaggio statunitense della Contea di Miami, Ohio
 Fletcher – città statunitense della Contea di Comanche, Oklahoma
 Fletcher – città statunitense della Contea di Franklin, Vermont

Onomastica
 Fletcher – prenome inglese

Persone
 Fletcher – cognome inglese

 Fletcher – pseudonimo di Cari Elise Fletcher, cantante statunitense 
 Gary Taylor-Fletcher – calciatore inglese
 Henry Aubrey-Fletcher – scrittore britannico noto con lo pseudonimo di Henry Wade
 Jillian Fletcher – wrestler statunitense, nota con il ring name di Jillian

Altro
 3265 Fletcher – asteroide della fascia principale
 Caso Fletcher – importante sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1810
 Classe Fletcher – classe di cacciatorpediniere statunitensi della seconda guerra mondiale
 Jessica Fletcher – protagonista della serie televisiva La signora in giallo